Sasan bezeichnet:

 den eponymen Stammvater der Sassaniden, siehe Sassan;
 die Insel Sazan.